Zbigniew Kozłowski (1954–2020) – polski piłkarz
 Zbigniew Kozłowski (aktor) (ur. 1976) – polski aktor
 Zbigniew Kozłowski (zm. 1946) – polski działacz komunistyczny, instruktor PPR
 Zbigniew Stanisław Kozłowski (1933–2018) – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się w górnictwie i geologii inżynierskiej